Henrik Jørgensen har flere betydninger:

 Henrik Jørgensen (1961-2019) – dansk løber
 Henrik Jørgensen (fodboldspiller) (født 1966) – dansk fodboldspiller.